

Ялове — село в Воловецькому районі Закарпатської області

Ялове — село, гміна Устрики-Долішні, Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство